Il singolare del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Gimeno Traver che ha battuto in finale Daniel Köllerer 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Daniele Bracciali (secondo turno)

 Daniel Köllerer (finale)
 Nicolas Devilder (semifinali)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Francesco Aldi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2004